Степно́й — посёлок в Первомайском районе Алтайского края России. Входит в состав Сорочелоговского сельсовета.

География 
Посёлок расположен в зоне приобской правобережной лесостепной зоны в 33 км к северо-востоку от Новоалтайска и в 45 км от Барнаула.

 Климат

Климат континентальный. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 160—170 дней, абсолютный минимум температуры воздуха достигает −50 °C. Средняя температура января −19,9 °C, июля — +19 °C. Период без морозов длится 110—115 дней, абсолютный максимум температуры воздуха в самый жаркий месяц лета — июль — достигает +33-35° C. Годовое количество атмосферных осадков 360—400 мм.

 Уличная сеть

В посёлке 1 улица — Центральная.

 Ближайшие населенные пункты

Инюшово 9 км, Сорочий Лог 10 км, Новоповалиха 10 км, Новоберёзовка 11 км, Таловка 12 км, Журавлиха 13 км, Первомайское 14 км, Волга 14 км, Бешенцево 15 км, Малая Повалиха 15 км.

Описание 
Инфраструктура отсутствует. Почтовое отделение, обслуживающее посёлок, находится в селе Сорочий Лог.

Документальных сведений о дате образования посёлка нет.

Население 

По данным переписи на 01.01.2017 года в посёлке никто не проживает.

Транспорт 
Село соединяет с районным и областным центром федеральная автомагистраль Р-256 Чуйский тракт (Новосибирск—Бийск—Монголия), автодорога Р374 Белоярск — Заринск и сеть региональных автодорог. Ближайшая железнодорожная станция Алтайская находится в городе Новоалтайск.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Алтайский край)